Radgoszcz heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Radgoszcz (Powiat Dąbrowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Dąbrowski der Woiwodschaft Kleinpolen
 Radgoszcz (Międzychód) (dt. Radegosch, 1939–1945 Hammermühle), Dorf im Powiat Międzychodzki der Woiwodschaft Großpolen; siehe Międzychód